Sant'Andrea je lahko:
 Sant'Andrea, italijanski otok
Sant'Andrea, italijansko ime za Štandrež (Italija)
Sant'Andréa-d'Orcino (Francija)
 Sant'Andréa-di-Bozio (Francija)
 Sant'Andréa-di-Cotone (Francija)